Franco est un nom propre d'origine étrangère, ou un mot d'origine latine qui peut se référer à :

Mot commun 

 franco est un adverbe avec plusieurs sens :
 synonyme familier des mots franchement ou franc.
 emprunté à l'italien pour traduire « sans frais » (exemple : franco de port, etc.)
 franco est un préfixe utilisé pour préciser :
 une relation bilatérale entre la France et un autre pays (exemple : relations franco-allemandes).
 une caractéristique de la langue ou de la nation française (exemples : francophone, francophile, etc.).
 franco est un nom servant à désigner un alphabet de tchat arabe.

Prénom ou patronyme 

Franco est un prénom masculin, d'origine latine, utilisé notamment en Italie et en Espagne.

Saint chrétien 

 Franco d'Assergi (, ermite près d'Assergi en Italie ; fêté le 5 juin.

Personnalités portant ce prénom 

 Franco Luambo (1938-1989), alias Franco, chanteur et guitariste congolais (RDC), fondateur de l'orchestre Tout Puissant OK Jazz.

Personnalités portant ce patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
  ;
 Alan Franco (1996-) footballeur argentin ;
 Alejandro Franco (2001-), coureur cycliste espagnol ;
 Bárbara Franco (1974-), nageuse espagnole ;
 Battista Franco (av. 1510-1561), peintre italien ;
 Cérès Franco (1926-2021), galeriste et collectionneuse d'art franco-brésilienne ;
 Claudia Franco (1975-), nageuse espagnole ;
 Darío Franco (1969- ), joueur de football argentin ;
 Dave Franco (1985-), acteur américain ;
 Eva Franco (1906-1999), comédienne argentine ;
 Fortunato Franco (1939-2021), footballeur indien ;
 Francisco Franco (1892-1975), dit Franco,  général et chef d'État espagnol ;
 Hélène Franco (1971-), femme politique française ;
 Hernando Franco (1532-1585), compositeur espagnol de la Renaissance ;
 Itamar Franco (1930-2011), président Brésilien ;
 Iván Franco (2000-), footballeur paraguayen ;
 James Franco (1978-), acteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Jesús Franco (1930-2013), cinéaste espagnol connu aussi comme Jess Franco ;
 João Franco (1855-1929), premier ministre du Portugal ;
 John Franco (1960-), joueur américain de baseball ;
 José Franco (1886-1966), acteur argentin ;
  (1955-), écrivain catalan ;
 Juan Carlos Franco (1973-), footballeur paraguayen ;
 Leonardo Franco (1942-2015), musicien, compositeur et guitariste uruguayen ;
 Léonce Franco (1903-1974), homme politique français ;
 Manuel Franco (1871-1919), président du Paraguay ;
 Marielle Franco (1979-2018), femme politique, féministe, sociologue et militante des droits de l'homme brésilienne ;
 Niccolò Franco (1515-1570), poète et écrivain italien ;
 Pablo Franco (1980-), entraîneur espagnol de football ;
 Pierre Franco (1505-1578), chirurgien français ;
 Rafael Franco (1896-1973), président du Paraguay ;
 Ramón Franco (1896-1938), aviateur et militaire espagnol ;
 Ramón Franco (1963-), acteur espagnol ;
 Sebastián Franco (1975-), coureur cycliste espagnol ;
 Sylvain Franco (1983), joueur de football français ;
 Victor Franco (1930-2018), journaliste français ;
 Vicente Gil-Franco (1898-1959), peintre catalan.

Toponyme 

 Franco est un concejo dans la communauté autonome de Castille-et-León, province de Burgos en Espagne.

Voir aussi 
 , page d'homonymie.

Notes et références 

Patronyme hispanique